Johannes Posselius ist der Name folgender Personen:

* Johannes Posselius (der Ältere) (Johann Possel; 1528–1591), deutscher Gräzist und Hochschullehrer
 Johannes Posselius (der Jüngere) (Johannes Possel; 1565–1623), deutscher Gräzist und Hochschullehrer